Janja je lahko:
 Janja, žensko osebno ime
 Janja Gora (Hrvaška)
 Janja Lipa (Hrvaška)
 Janja, Knjaževac (Srbija)